Драгушени има више значења:

 Драгушени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Драгушени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Драгушени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Драгушени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Драгушени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Драгушени (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Драгушени (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Драгушени (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Драгушени (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији